Olivella ima više značenja:
 Olivella, Cosenza
 Olivella, Frosinone
 Olivella, Salerno